Сарион Хигович Таркил () — абхазский советский поэт, журналист, переводчик.

Биография 
Сарион Хигович (Хыгович, Хигуович, Хигудович) Таркил родился 15 октября 1936 года в с. Дурипш Гудаутского уезда Абхазской АССР Грузинской ССР ЗСФСР, ныне село входит в Гудаутский район Республики Абхазия, но согласно административному делению Грузии — в Гудаутский муниципалитет Абхазской Автономной Республики Грузии.

В 1944 году он пошёл в первый класс школы в родном селе, но вскоре абхазские школы были закрыты и он был вынужден перейти в грузинскую школу. В 1953 году перевёлся в Гудаутскую школу рабочей молодёжи.

В 1956 году поступил в Педагогический институт на филологический факультет (отделение абхазского языка и литературы).

В 1961 году по окончании вуза работал учителем в Дурипшской средней школе.

В 1962 году переехал в Сухуми и работал в Военном комиссариате.

В 1966 году поступил на заочное отделение Литературного института имени А. М. Горького в Москве, окончил его в 1972 году.

С 1967 года работал в редакции газеты «Апсны Капш» вначале корреспондентом, затем переводчиком.

В 1979—1985 годах являлся ответственным секретарём редакции журнала «Искусство Абхазии».

В 1985—1987 годах был ответственным секретарем редакции журнала «Алашара».

С 1987 года был ответственным секретарём журнала «Амцабз», а с 1989 года — его главным редактором.

В апреле 2004 года на съезде писателей Абхазии С. Таркил был избран ответственным секретарём Союза Писателей Абхазии.

Сарион Хигович Таркил умер 2 июня 2005 года в городе Сухум Республики Абхазия.

Книги

Семья 
Дочь Инна Таркил

Примечания 

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького